Kabinett Rau steht für

 die Amtszeit des Ministerpräsidenten 1978 bis 1998 Nordrhein-Westfalens Johannes Rau
 Kabinett Rau I
 Kabinett Rau II
 Kabinett Rau III
 Kabinett Rau IV
 Kabinett Rau V
 die Übergangsregierung von Edmund Rau im Volksstaat Württemberg 1924, Kabinett Rau (Württemberg)